«Tabacalera» hace referencia a varios artículos:

Empresas 
 Tabacalera, antigua compañía española de tabacos;
 Tabacalera (Málaga), antigua Real Fábrica de Tabacos de Málaga;
 Caso Tabacalera, caso de corrupción en España;

Arte 
 Tabacalera (Madrid), centro de promoción del arte;
 Tabakalera, centro de cultura contemporánea en San Sebastián;
 Tabacalera (Gijón), centro socio-cultural y museo;

Además 
 Tabacalera Laramie, compañía ficticia de la serie animada Los Simpson;
 Tabacalera, colonia de la Ciudad de México